A Little Bit Longer — третий студийный альбом поп-группы Jonas Brothers, выпущенный 12 августа 2008 года на Hollywood Records. Альбом в целом получил благоприятные отзывы. Первым синглом из альбома стала песня Burnin' Up, выпущенная 20 июня 2008 года.

Информация о альбоме 
Название альбома происходит от одноимённой песни, написанной Ником Джонасом о своём диабете. Упаковка альбома была полностью изготовлена из переработанных материалов. Второй сингл с альбома была песня Lovebug, исполненная на церемонии MTV Video Music Awards 2008 года .

Список композиций

Бонус-треки

Японское издание (CD/CD+DVD)

CD only 
Track listing

A Little Bit Longer Deluxe Edition 
Track listing

DVD
 «When You Look Me in the Eyes» (MV)
 «Burnin' Up» (MV)
 «Burnin' Up» («Making of the Video»)
 «Lovebug» (MV)
 «Lovebug» («Making of the Video»)
 JB Special Message
 A Little Bit Longer: Album piece with Exclusive Photo Gallery
 A Little Bit Longer: Clear Channel Stripped Performance
 Band In a Bus Trailer
 YouTube videos:
 DJ Danger
 Nick J Show
 Taichi
 Gibson Surprise Visit
 Look Me in the Eyes Tour Makes History
 Meet the Queen Josephyne

Примечания 

Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums